Cesena kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cesenà, ort, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Cesena, kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 

Robotskapade Italienförgreningar